Macrochiridothea är ett släkte av kräftdjur. Macrochiridothea ingår i familjen Chaetiliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Macrochiridothea